Dmitri Schtscherbakow ist der Name folgender Personen:

* Dmitri Iwanowitsch Schtscherbakow (1893–1966), russischer Geologe
 Dmitri Jewgenjewitsch Schtscherbakow (* 1957), russischer Paläontologe und Entomologe